Filipijnse drongokoekoek
 Molukse drongokoekoek
 Rechtstaartdrongokoekoek
 Vorkstaartdrongokoekoek